Conde de Peñalva puede referirse a:

Conde de Peñalva, Gobernador de La Española, Bernardino de Meneses Bracamonte, gobernador y capitán general de La Española,
Conde de Peñalva (Bernardino de Meneses Monroy y Mendoza), gobernador y capitán general del Nuevo Reino de León circa 1730,
Conde de Peñalva (Pedro de Meneses Monroy y Mendoza), noble español, natural de Segovia, España, muerto en México, heredó el título de su hermano Bernardino,
García de Valdés y Osorio, gobernador y capitán general de Yucatán en 1649, mal llamado en Yucatán y en México, popular, histórica y literariamente, Conde de Peñalva (en realidad fue el conde de Marcel de Peñalva). 
Condes de Peñalva, artículo que se refiere al Condado.